Millipede peut désigner :

 Millipede, un jeu vidéo édité en 1982 ;
 Millipede, une mémoire de masse expérimentale d’IBM mise au point à son laboratoire de Zurich.